Глибина — оціночна категорія для об'ємних тіл. Вживається в прямому та переносному сенсі.

Значення  
 Визначення 
 Протяжність, відстань від поверхні до дна або до якої-небудь точки у напрямку вниз 
 Місце на дні водойми, великого поглиблення. 
 Простір, розташований вглиб від кордону, від краю чого-небудь. 
 Переносне значення — сила, стан, ступінь прояву чого-небудь.

 Назви 
 «Глибина» «На самому дні» () — фільм режисера Єжи Сколімовського (1970). 
 «Глибина»  — фільм-трилер режисера Девіда Туї (2002).

Див. також  
 Глибока
 Глибоке
 Глибокий
 Вікіпедія:Глибина
 Глибина різко зображуваного простору
 Товщина

Примітки  

Глибина